Parorsidis är ett släkte av skalbaggar. Parorsidis ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Parorsidis